Carl Hoppe kan syfta på:

* Carl Hoppe (1812–1898), tysk ingenjör
 Carl Hoppe (1887–1967), svensk präst och politiker
 Carl Hoppe (1897–1981), amerikansk konstnär